Ирачко-курдски конфликт је термин који може да се односи на неки од следећих сукоба:

 Махмуд Барзањијев устанак — оружана побуна Курда против британских снага у периоду (1919–1924);
 Први курдски устанак или Ахмед Барзанијев устанак — оружана побуна Курда против Краљевине Ирак и британских снага и 1931;
 Други курдски устанак — оружана побуна Курда против Краљевине Ирак и британских снага (1943–1945);
 Први ирачко—курдски рат или Септембарски устанак — сукоб курдистанских побуњеника против ирачких власти (1961—1970);
 Други ирачко—курдски рат — сукоб курдистанских побуњеника против ирачких власти (1974—1975);
 Устанак ПУК-а — партизанска борба Патриотске уније Курдистана против ирачких власти (1975—1979);
 Трећи курдски устанак — оружана побуна Курда против ирачких власти (1983), за вријеме Ирачко-иранског рата;
 Побуна у Ираку (1991) — неуспјела побуна Ирачана против режима из 1991;
 Грађански рат у Ирачком Курдистану — војни конфликт између курдских различитих фракција у Ирачком Курдистану (1994—1997);
 Операција Викиншки чекић — војна акција снага САД-а у Ирачком Курдистану 2003;
 Северна ирачка офанзива (јун 2014) — офанзива снага Исламске Државе на подручју сјеверног Ирака;
 Северна ирачка офанзива (август 2014) — друга офанзива снага Исламске Државе на подручју сјеверног Ирака;

Види још 
 Турско-курдски конфликт
 Сиријско-курдски конфликт
 Курдски сепаратизам у Ирану
 Курдски сепаратизам